Conklin ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Conklin (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler
 Chester Conklin (1886–1971), US-amerikanischer Komiker
 Edwin Grant Conklin (1863–1952), US-amerikanischer Biologe
 Harold C. Conklin (1926–2016), US-amerikanischer Anthropologe
 Heinie Conklin (1886–1959), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 Jack Conklin (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Larry Conklin, US-amerikanischer Gitarrist
 Mary Ann Conklin, besser bekannt als Mother Damnable (1821–1873), Pionierin in Seattle
 Ty Conklin (* 1976), US-amerikanischer Eishockeytorwart
 Tyler Conklin (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 William Conklin (1872–1935), US-amerikanischer Schauspieler

Conklin ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Conklin (Michigan)
 Conklin (Missouri)
 Conklin (New York)
 Conklin (Tennessee)
 Conklin (Virginia)
 Conklin Center (New York)
 Conklin Forks (New York)
 Conklin Hill (Pennsylvania)
 Conklin Station (New York)
 Conklin Township (North Dakota)

im NRHP gelistete Objekte:
 Conklin Farm, in Hounsfield, New York, ID-Nr. 89001624
 Conklin House, in Chandler, Oklahoma, ID-Nr. 84003116
 Conklin Mountain House, in Olean, New York, ID-Nr. 98001386
 Conklin Town Hall, in Conklin, New York, ID-Nr. 06001146
 Conklin-Montgomery House, in Cambridge City, Indiana, ID-Nr. 75000033

Siehe auch:
 Conklin Hill
 Edwin G. Conklin Medal, höchste Auszeichnung der Society for Developmental Biology (SDB) mit Sitz in Bethesda, Maryland
 Conkling